Leticia – variante del nome proprio femminile Letizia
 Leticia – città della Colombia
 Santa Leticia – città di El Salvador